

Geografia

Rio Arques
Arques (Pas-de-Calais)
Arques (Aveyron)
Arques (Aude)
Les Arques